Жарко:
 Жарко Микола Степанович — музикант, диригент, музикознавець.
 Жарко Надія Василівна (1857–1929) — українська актриса;
 Жарко Степан Сергійович (1877–1943) — український кобзар;
 Жарко Федір Аврамович (1914–1986) — український бандурист;
 Жарко Яків Васильович (12 лютого 1861 — 25 травня 1933) — український письменник і актор;

Українські прізвища